Il torneo di doppio misto di tennistavolo si è svolto dal 24 al 26 luglio 2021 al Tokyo Metropolitan Gymnasium di Tokyo.

Programma

Teste di serie 
Le teste di serie sono state rivelate il 19 luglio 2021.

  Xu Xin /  Liu Shiwen (finale, medaglia d'argento)
  Jun Mizutani /  Mima Ito (campioni, medaglia d'oro)
  Lin Yun-ju /  Cheng I-ching (semifinale, medaglia di bronzo)
  Wong Chun Ting /  Doo Hoi Kem (quarti di finale)
  Ľubomír Pištej /  Barbora Balážová (ottavi di finale)
  Lee Sang-su /  Jeon Ji-hee (quarti di finale)
  Patrick Franziska /  Petrissa Solja (quarti di finale)
  Emmanuel Lebesson /  Yuan Jianan (semifinale)

<li>  Ovidiu Ionescu /  Bernadette Szőcs (quarti di finale)
<li>  Stefan Fegerl /  Sofia Polcanova (ottavi di finale)
<li>  Ádám Szudi /  Szandra Pergel (ottavi di finale)
<li>  Sharath Kamal /  Manika Batra (ottavi di finale)
<li>  Hu Heming /  Melissa Tapper (ottavi di finale)
<li>  Omar Assar /  Dina Meshref (ottavi di finale)
<li>  Eugene Wang /  Zheng Mo (ottavi di finale)
<li>  Jorge Campos /  Daniela Fonseca (ottavi di finale)

Risultati

Collegamenti esterni
Tabellone 

Doppio misto